Гисад:

 Гисад I — епископ Урхеля (857—872).
 Гисад II — епископ Урхеля (942—978).